Jessie (Joshua Kadison), een single van Joshua Kadison
 Jessie (Pokémon), een personage uit de Pokémon-Anime
 Jessie (1984), een Amerikaanse televisieserie uit 1984
 Jessie (televisiefilm), een televisiefilm uit 1984
 Jessie (televisieserie), serie van Disney Channel uit 2011
 Jessie (Toy Story), een personage uit de film Toy Story
 Jessie (voornaam)